Колония Фиджи ()  — колония Великобритании, существовавшая с 1874 по 1970 год на территории нынешней Республики Фиджи. Великобритания отказалось от своей первой возможности аннексировать Королевство Фиджи в 1852 году. Рату Такомбау предложил уступить острова, при условии, что будет сохранен титул Туи Вити (король Фиджи), однако это было неприемлемо как для британцев, так и для многих вождей на Фиджи, которые считали короля лишь первым среди равных. Появление долгов и угроз со стороны ВМС США привело к тому, что в 1871 году Такомбау учредил конституционную монархию с правительством, состоящим преимущественно из европейцев. Крах нового режима заставил его сделать еще одно предложение сдачи островов в 1872 году, которое британцы приняли. 10 октября 1874 года Великобритания начала свое правление на Фиджи, которое продолжалось до 10 октября 1970 года.

История

«Фиджи для фиджийцев» 
Геркулес Робинсон, прибывший на Фиджи 23 сентября 1874 года, был назначен временным губернатором островов. Он был заменен в июне 1875 года Артуром Гордоном. Вместо того, чтобы устанавливать прямое управление во всех сферах, Гордон предоставил автономию местным вождям Фиджи, хотя теперь им запрещалось участвовать в междоусобных войнах. Колония была разделена на четыре района, каждый из которых находился под контролем роко; эти районы были дополнительно разделены на двенадцать округов, каждый из которых управлялся традиционным начальником. В 1876 году был создан Великий совет начальников, который консультировал губернатора. Этот орган просуществовал до тех пор, пока его действие не приостановило Временное правительство, установленное военными в 2007 году, и не был ликвидирован в 2012 году. В соответствии с Конституцией 1997 года, он функционировал как коллегия выборщиков, которая выбирала президента Фиджи, вице-президента и 14 из 32 сенаторов. В первые дни Великого совета был учрежден Совет по вопросам управления (в настоящее время — Комитет по делам Фиджи); эти два органа совместно составили фиджийские законы. В 1882 году столица была перенесена из Левуки в более доступную Суву.

Приняв политику «Фиджи для фиджийцев», Гордон запретил дальнейшие продажи земли, однако ее можно было арендовать. Эта политика продолжается и сегодня практически без изменений, и около 83% земли по-прежнему принадлежат государству. Губернатор также запретил эксплуатацию фиджийцев в качестве рабочих, а после неудачи в хлопководстве в начале 1870-х годов Гордон решил нанимать рабочих из Индии для работы на полях сахарного тростника, заменившие хлопковые плантации. Первая партия рабочих, состоящая из 463 индийцев, прибыла на Фиджи 14 мая 1879 года. В плане предусматривалось привлечение индийских рабочих на Фиджи на пятилетний контракт, после чего они могли вернуться в Индию (на свои собственные расходы); если они предпочтут продлить свой контракт на второй пятилетний срок, им будет предоставлена ​​возможность вернуться в Индию за счет правительства или остаться на Фиджи. Подавляющее большинство предпочло остаться. Квинслендский закон, который регулировал трудовые контракты в Квинсленде, также был принят на Фиджи.

Первая мировая война 

Фиджи был лишь косвенно вовлечен в Первую мировую войну. Один заметный инцидент произошел в сентябре 1917 года, когда граф Феликс фон Люкнер прибыл на остров Вакая, у восточного побережья Вити-Леву, после того, как его рейдер, Seeadler, сел на мель на островах Кука после обстрела Папеэте на французской территории Таити. 21 сентября районный полицейский инспектор принял несколько фиджийцев в Вакая, а фон Люкнер, не зная, что они безоружны, невольно сдался.

Ссылаясь на нежелание эксплуатировать фиджийцев, колониальные власти не разрешали им поступать на службу в качестве добровольцев. Однако один фиджийский военачальник, Какобау, присоединился к французскому Иностранному легиону и получил высшую военную награду Франции — Военный крест. После окончания юридического факультета Оксфордского университета, он вернулся на Фиджи в 1921 году как военный герой и первый в стране выпускник университета. В последующие годы Какобау, известный под именем рату Лала Сукуна, зарекомендовал себя как могущественнейший глава Фиджи и заложил основы фиджийской государственности.

Вторая мировая война 

К моменту начала Второй мировой войны Великобритания отменила свою политику запрета поступления туземцев на службу, и тысячи фиджийцев вызвались в пехотный полк Фиджи, который находился под командованием рату Эдварда Какобау. В период войны полк был прикреплен к подразделениям Новой Зеландии и Австралии.

Нападение Японии на Перл-Харбор 8 декабря 1941 года (по времени Фиджи) ознаменовало начало войны в Тихом океане. Японские подводные лодки запустили гидросамолеты, пролетевшие над Фиджи.

Из-за своего удобного расположения практически в центре Фиджи был выбран в качестве учебной базы союзников. Взлетно-посадочная полоса была построена в Нанди, а на побережье были размещены пушки. Фиджийцы завоевали репутацию храбрых воинов в кампании на Соломоновых островах. Капрал Сефания Суканайвалу из Юкаты был посмертно награжден крестом Виктории за проявленную храбрость в битве при Бугенвиле.

Однако, фиджи-индийцы вообще отказались участвовать в войне после того, как их требование о равном обращении с европейцами было отклонено. Они распустили свой взвод и предложили не более одного офицера и 70 военнослужащих в запасной транспортной секции при условии, что они не будут отправлены за границу. Отказ фиджи-индийцев играть активную роль в военных действиях становится частью идеологической нетерпимости, используемой фиджийскими этнонационалистами для оправдания межэтнической напряженности в послевоенные годы.

Развитие политических институтов 
Законодательный Совет, первоначально наделенный консультативными полномочиями, существовал в качестве назначаемого органа с 1874 года, но в 1904 году он стал частично выборным органом, причём европейские поселенцы-мужчины имели право избирать 6 из 19 советников. 2 члена назначались колониальным губернатором из списка 6 кандидатов, представленного Великим советом вождей. Ещё 8 "официальных" назначались губернатором по его собственному усмотрению. Сам губернатор был 19-м членом Совета. Первый член Совета из числа коренных жителей был назначен в 1916 году; эта должность стала выборной с 1929 года. В 1904 году был также учреждён Исполнительный Совет в составе четырех членов; в современном понимании это не "кабинет", поскольку его члены не подотчётны Законодательному Совету.

После Второй мировой войны Фиджи приступил к осуществлению первых шагов на пути к самоуправлению островов. В 1953 году Законодательный Совет был расширен до 32 членов, 15 из которых были избраны и разделены поровну между тремя основными этническими группами (коренными фиджийцами, фиджи-индийцами и европейцами). Фиджи-индийские и европейские избиратели голосовали непосредственно за трёх из пяти назначенных ими членов (остальные два были назначены губернатором); пять коренных фиджийских членов были выдвинуты Великим советом вождей. Первым спикером Совета был избран рату Сукуна. Хотя Законодательный Совет по-прежнему обладал незначительными полномочиями по сравнению с современным парламентом, он впервые ввёл коренных фиджийцев и фиджи-индийцев в официальную политическую структуру и способствовал формированию современных политических институтов на Фиджи.

Шаги к самоуправлению были одобрены фиджи-индийской общиной, численность которой к тому времени стала больше, чем коренного фиджийского населения. Опасаясь прихода к власти фиджи-индийцев, многие вожди Фиджи считали, что благожелательное правление британцев предпочтительнее фиджи-индийского контроля, и сопротивлялись британским шагам к автономии колонии. Однако к этому времени Великобритания, по-видимому, решила отказаться от своей колониальной империи и продолжала реформы в этом направлении. Фиджийский народ в целом был впервые наделён избирательными правами в 1963 году, когда Законодательный Совет стал полностью выборным органом, за исключением двух членов из 36, выдвигаемых Великим советом вождей. В 1964 году был сделан первый шаг на пути к подотчётному законодательному органу правительству с введением системы членства. Отдельным избранным членам Законодательного Совета были предоставлены конкретные портфели ведомств. В то время они не составляли Кабинет министров в Вестминстерском понимании этого термина, поскольку являлись официальными советниками колониального губернатора, а не министрами с исполнительной властью, и несли ответственность только перед губернатором, а не перед законодательным органом. Тем не менее, в течение последующих трёх лет губернатор Дерек Джейквей относился к своим советника больше как к министрам, чтобы подготовить их к появлению ответственного правительства.

Ответственное правительство 
В июле 1965 года в Лондоне была проведена конференция для обсуждения конституционных изменений с целью введения ответственного правительства. Фиджи-индийцы во главе с А.Д. Пателем требовали немедленного введения полного самоуправления с полностью выборным законодательным органом, который должен быть избран всеобщим голосованием по общему списку избирателей. Эти требования были решительно отвергнуты делегацией этнических фиджийцев, которая по-прежнему опасалась утраты контроля над землями и ресурсами в случае прихода к власти правительства, в котором доминируют фиджи-индийцы. Однако англичане дали ясно понять, что они преисполнены решимости привести Фиджи к самоуправлению и в конечном итоге к независимости. Понимая, что у них нет выбора, вожди Фиджи решили договориться о лучшей сделке, которую они могли бы заключить.

Ряд компромиссов привел к созданию в 1967 году Кабинета министров, первым премьер-министр которого стал рату Камисесе Мара. Переговоры между Марой и Сидиком Койя, который в 1969 году взял на себя руководство Национальной федеративной партией по случаю смерти Пателя, привели ко второй конференции в Лондоне в апреле 1970 года, на которой Законодательный Совет Фиджи согласился с компромиссной избирательной формулой и независимостью Фиджи как суверенной и независимой страны в составе Содружества наций. По результатам конференции, Законодательный Совет был заменён двухпалатным парламентом с сенатом, в котором доминируют вожди Фиджи, и всенародно избранной палатой представителей. В Палате представителей, состоящей из 52 мест, коренные фиджийцы и фиджи-индийцы получат по 22 места, из которых 12 будут представлять общинные избирательные округа, состоящие из избирателей, зарегистрированных исключительно на этнической основе, и ещё 10 — национальные избирательные округа, члены которых распределяются по этническому признаку, но избираются всеобщим голосованием. Ещё 8 мест были зарезервированы для "всеобщих избирателей" — европейцев, китайцев, жителей острова Банаба и других национальных меньшинств; 3 из них были «общинными» и 5 «национальными». 10 октября 1970 года, по результатам второй конституционной конференции, Фиджи обрёл независимость.

См. также 

 История Фиджи
 Королевство Фиджи

Комментарии

Примечания 

История Фиджи
Бывшие колонии Великобритании